

Littérature
 , le dernier roman d'Edith Wharton, inachevé lors de sa mort en 1937.

Cinéma
 The Buccaneers, un film américain réalisé par Otis Turner, sorti en 1913,
 The Buccaneers, un court-métrage muet américain réalisé par Robert F. McGowan en 1924 ( épisode de la série Les Petites Canailles).

Télévision 
 , une série télévisée américaine réalisé par Sidney Cole en 1956 ;
 The Buccaneers, une mini-série britannique réalisé par Philip Saville en 5 épisodes, sorti en 1995.

Voir aussi